Il doppio  del Challenger of Dallas 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Chris Eaton e Dominic Inglot erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Alex Kuznetsov e Miša Zverev hanno battuto in finale Tennys Sandgren e Rhyne Williams 6–4, 6–7(7–4), [10–5].

Teste di serie

  Rik De Voest /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)
  Stefano Ianni /  Denys Molčanov (primo turno)

  Devin Britton /  Austin Krajicek (semifinale)
  Alex Bogomolov, Jr. /  Steve Johnson (quarti di finale, ritirati per infortunio a Bogomolov)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger of Dallas 2013
ATP Challenger Tour 2013